В списке представлены главы исполнительной власти Феодосии в СССР, при немецкой оккупации Феодосии в 1941—1944 годах, при Украине и в Российской Федерации.

Градоначальники Феодосии в Российской империи представлены

Городские головы Феодосии в Российской империи представлены

В СССР

Немецкая оккупация. Бургомистры

Городские руководители в РСФСР и УССР 1944—1991 годах

На Украине

В России 
Председатели Феодосийского городского совета - Главы муниципального образования городской округ Феодосия (мэры)

Главы администрации города Феодосии (ситименеджеры)

Примечания 

Феодосия